Никола́й Ива́нович Ану́фриев:
 Ануфриев, Николай Иванович (1934—2009) — механизатор совхоза «Терпилицы» Волосовского района Ленинградской области, Герой Социалистического Труда.
 Ануфриев, Николай Иванович (род. 1950) — советский и украинский руководитель органов внутренних дел, генерал-полковник милиции, ректор Киевского института внутренних дел.